Literatura: The Tempest, títol original de l'obra de teatre de Shakespeare La tempesta

 Cinema:
 Tempest (pel·lícula de 1928), amb John Barrymore
 La tempesta (pel·lícula de 1958), pel·lícula italiana amb Silvana Mangano
 The Tempest (pel·lícula de 1960), telefilm amb Maurice Evans, Richard Burton, Roddy McDowall i Lee Remick
 The Tempest (pel·lícula de 1979), dirigida per Derek Jarman
 Tempest (pel·lícula de 1982), amb John Cassavetes, Gena Rowlands i Susan Sarandon
 The Tempest (pel·lícula de 1998), amb Peter Fonda, John Glover, Harold Perrineau i Katherine Heigl
 La tempesta (pel·lícula de 1999) (títol original: Storm), amb Luke Perry i Martin Sheen
 Tempesta (pel·lícula de 2004), amb Scot Williams, Natalia Verbeke i Rutger Hauer
 The Tempest (pel·lícula de 2010), amb Helen Mirren

 Pintura: 
 La tempesta (Giorgione), quadre pintat per Giorgione entre 1518-1519

 Biografies:
 Joey Tempest (n. 1963), cantant suec del grup Europe
 Kate Tempest (n. 1985), cantant, poeta i dramaturga anglesa